Železník může být:

 živočich

 Železník – český dostihový kůň

 rostlina
 Sporýš lékařský – v keltské kultuře považován za jednu z nejdůležitějších léčivých a kouzelných bylin

 příjmení osob
 Železník (příjmení)

 obce a osady
 Železník  – obec na Slovensku, Prešovský kraj, okres Svidník
 Železník – osada na jihozápadním úbočí hory Železník na katastrálním území obcí Sirk a Turčok, Slovensko, v Banskobystickém kraji, okres Revúca

hora
 Železník – hora Revúcké vrchoviny na Slovensku v Banskobystickém kraji, okres Revúca